Metapa kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kapsorráchi, ort, Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías,

Mexiko 

 Metapa (kommun i Mexiko), Chiapas,

Nicaragua 

 Ciudad Darío, ort, Matagalpa, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar